Isotoptabellen visar alla kända isotoper av betydelse. Färgskalan visar halveringstiden:

Se även 
 Isotoptabell – för en mer kompakt version utan de snabbast sönderfallande isotoperna
 Lista över isotoper

Kärnfysik
Fysikaliska data